Чемпионат мира по трековым велогонкам 1930 года прошёл с 24 по 30 августа в Брюсселе (Бельгия) на стадионе «Юбилейный».

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1930